Bathynoe är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av E. Ditlevsen 1917. Bathynoe ingår i familjen Polynoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Bathynoe